El College Basketball Invitational 2011 fue la cuarta edición del College Basketball Invitational. La disputaron 16 equipos, seleccionados entre los que no participaron en el Torneo de la NCAA de 2011 ni en el National Invitation Tournament 2011. Se celebró entre el 15 de marzo y el 1 de abril de 2011, y el campeón fue la Universidad de Oregón.

Participantes

Cuadro final 

* - Partido con prórroga.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2011
National Invitation Tournament 2011

Enlaces externos 
 Web oficial

Baloncesto en 2011
College Basketball Invitational